Макс Йорик (настоящее имя Максим Геннадьевич Юрак; 14 июля 1980 года, Ленинград, СССР) — российский композитор, музыкант, звукорежиссёр, аранжировщик, саунд-продюсер. Электроскрипач, известный своими совместными работами со многими популярными российскими рок-группами.

Биография 
В 1987 году пошёл в школу № 485, в которой, кроме общеобразовательных предметов начал заниматься музыкой (скрипка + фортепиано). В 1991 году перешёл в школу-гимназию № 524 в физико-математический класс, и в ДШИ № 4 имени Е. А. Мравинского на скрипичное отделение. Во время обучения играл в струнном оркестре школы. Окончив ДШИ, и 9 классов гимназии перешёл в школу «Тутти» (школа для музыкально одарённых детей). Окончил «Тутти» в 1997 году и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПБГУКиТ) на факультет экранных искусств (специальность — звукорежиссура, мастерская Г. Я. Франка). После защиты диплома (на следующий день), ушёл в армию. Служил год (2001—2002) рядовым в БОУП МВАУ.

С 14 лет увлёкся рок-музыкой. Играл в ряде групп: «Юй-Чи» (арт-рок), «Бонифаций» (лайт-рок), Mosquito (сайкобилли со скрипкой). В 1999 году  стал участником группы «Пилот» в соавторстве с которой сделал пять альбомов («Сказка о прыгуне и скользящем», «Наше Небо», «Джоконда», «Времена Года», «Рыба, Крот и Свинья»). С группой концертировал по многим городам России и другим странам (Финляндия, Израиль, Молдавия, Беларусь, Казахстан, Латвия, Украина), выступал на фестивалях Нашествие, Крылья, Максидром, Nord Session, Новая Волна, Эммаус, Воздух, Чартова Дюжина, Окна Открой!, а также принимал участие в программах на радио и ТВ.  Записывал акустическую скрипку, электроскрипку, клавишные, перкуссию, занимался программингом, семплингом и виртуальным синтезом. Параллельно, как музыкант, звукорежиссёр или саунд-продюсер, помогал записывать композиции и альбомы многим группам (Король и Шут, Кукрыниксы, Animal Джаз, Декабрь, Ступени, Звонок и др). В 2004 году выпустил первый сольный альбом «Piterra.net». После работы над альбомом «Ч/б» группы «Пилот», ушёл в сольное творчество, оставив с «Пилотом» только концертную деятельность. Осенью 2007 года окончательно разошёлся с группой «Пилот». С 2008 года начал сольную карьеру выпустив инструментальный альбом «Йнако» и дал ряд концертов в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде .  В 2009 году, заинтересовавшись видеоартом (после создания видеооформления для сольных концертов)  ушел в кино/видео индустрию.

Дискография

Сольные альбомы

Йорик — PITERRA.NET (CD Land, 2004) 
01. INTRO

02. ARS LONGA, VITA BREVIS

03. Pt (ПЛАТИНА)

04. Ir (ИРИДИЙ)

05. Th (ТОРИЙ) part 1, part 2

07. Eu (ЕВРОПИЙ)

08. Ru (РУТЕНИЙ)

09. Ra (РАДИЙ)

10. At (АСТАТ)

11. .

12. Ne (НЕОН)  part 1, part 2, part 3

15. Er (ЭРБИЙ)

16. Ti (ТИТАН)

17. VINI, VIDI, VICI

BONUS:

ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА (feat: Настя Макарова)

Йорик — Йнако 
01. Ite, missia est (intro)

02. Niullum maium sine aliquo bono

03. Aut vincere, aut mori

04. Carpe diem

05. O tempora, o mores!

06. 1

07. =

08. Бесконечность

Бонус треки:

*Вертикаль

**Бог?

в соавторстве с группой «Пилот» 
 «Сказка о Прыгуне и Скользящем»
 «Наше Небо»
 «Джоконда»
 «Времена года»
 «Рыба, Крот и Свинья»

работы с другими исполнителями  
 Король и Шут — «Герои и Злодеи»
 Кукрыниксы — «Шаман»
 Пилот — «Ч/б»
 Animal ДжаZ — «Как люди»
 Ступени — «Само Собой»
 Звонок — «... засада»
 Танки — «Без дирижера»
 Пилот — «Концерт в Санкт-Петербурге ЗПТ»
 Ма — «...к себе»
 Мельница — «Дикие травы»

Награды 
 Победитель Премии журнала «Петербургский музыкант» в номинации «ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НА СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 2005» 
 Победитель Премии журнала «Петербургский музыкант» в номинации «НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ» 2007 год 

В составе групп:
 Премия Побоroll 2002 Номинация «Группа года. Выбор слушателей» - Пилот
 Премия Fuzz 2003 Номинация «Лучшая группа» — Пилот
 Премия Fuzz 2004 Номинация «Приз читательских симпатий» — Пилот
 Премия Fuzz 2005 Номинация «Приз читательских симпатий» — Пилот
 Премия Fuzz 2006 Номинация «Приз читательских симпатий» — Пилот

Видеоклипы 
Видеоклипы с участием Макса Йорика
 Пилот - Шнурок
 Пилот - Ждите солнца
 Пилот - Мама
 Пилот - Тюрьма
 Пилот - Рок
 Пилот - Сумасшедший

DVD 
Выпущенные DVD диски с Максом Йориком:
 Пилот — Концертный DVD «Сансара нашего двора»
 Пилот — Часть первая — официальная. Часть вторая — неофициальная.
 Пилот — VIDEO SHOW в Ледовом
 Пилот — Дорога в Рай
 Пилот — Концерт в Санкт-Петербурге ЗПТ
 Пилот — Десять лет, полет нормальный

Литература 
 Илья Стогов. Пилот штурмующий небеса. — С-Пб.: Амфора, 2007. — ISBN 9785367004618
 Андрей Бурлака. Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде – Петербурге. 1965–2005: Том 3   С-Пб Litres, 2017. ISBN  - 9785457851337

Видео 
 Выступление на фестивале Fuzz 2005 
 Макс Йорик на концерте группы Пилот в Ледовом дворце 
 Выступление с группой Пилот на Муз ТВ
 Выступление с группой Пилот на марафоне SOS-традание
 Макс Йорик выступление соло
 Макс Йорик выступление с группой Мельница в Олимпийском
 Макс Йорик выступление с группой Кукрыниксы
 Макс Йорик импровизация с группой Чайф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Макса Йорика
 Рецензия на альбом piterra.net Макса Йорика
 Макс Йорик (экс-«Пилот»): «Для филармонии у меня слишком много рока в крови!»
 «Макс Йорик - презентация альбома в Питере»
 История группы Пилот
 Макс Йорик на телеканале ВОТ!
  

Скрипачи России
Музыканты группы «Пилот»